Die Regionalliga-Saison 1965/66 war die erste Saison der dritten Ligenstufe unter diesem Namen. Die Regionalliga hatte die bisherige Gruppenliga abgelöst. Meister der Regionalliga wurde der Augsburger EV, der damit in die Oberliga aufstieg. Der Vizemeister Kölner EK scheiterte wie im Vorjahr in der Relegation an Eintracht Frankfurt. Durch die kurzfristige Aufteilung der Oberliga 1966/67 in zwei regionale Gruppen konnte Köln wie der Essener RSC und der Mannheimer SC (nach Qualifikationsspielen gegen den EC Hannover) in die Oberliga nachrücken.

Modus  
Die 23 Mannschaften waren in vier regionale Gruppen eingeteilt. In den Gruppen wurden jeweils eine Einfachrunde gespielt. Die jeweils ersten drei qualifizierten sich für die Zwischenrunde, die in zwei regionalen Gruppen ausgespielt wurde. Von diesen Gruppen qualifizierten sich die beiden ersten für die Endrunde, in denen der Aufsteiger und der Teilnehmer an der Relegation mit dem Oberliga-Letzten ausgespielt.

Teilnehmer 
In der Gruppe Nord ersetzte der Hastedter TSV Bremen den Bremer ERG. Dazu kam aus der Landesliga Berlin der SC Brandenburg. In der Gruppe Süd/West wurden zwei Vertreter aus Hessen aufgenommen: VERC Lauterbach und SC Frankfurt. Die Gruppe Süd wurde um die ersten drei der Landesliga Bayern aufgefüllt – die Gruppe spielte als einzige mit acht Mannschaften.

Vorrunde

Gruppe Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , .

Gruppe West 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , .

Gruppe Mitte  

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , .

Gruppe Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , .

Fehlende Spiele wurden nicht ausgetragen.

Zwischenrunde

Gruppe Nord/West 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: .

Gruppe Süd/Mitte 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: .

Endrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , .

 Entscheidungsspiel um Platz 2
 Kölner EK – EV Pfronten 5:3

Weblinks 
 
 Championnat d'Allemagne 1965/66 bei passionhockey.com

Eishockeysaison 1965/66